Шёнхаузен () — географическое название:
 Шёнхаузен-на-Эльбе — населённый пункт в земле Саксония-Анхальт в Германии;
 Шёнхаузен — населённый пункт в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии;
 Шёнхаузен — старое название современных районов Берлина Нидершёнхаузен, Альт-Хоэеншёнхаузен и Ной-Хоэншёнхаузен;
 дворец Шёнхаузен в берлинском Панкове.